

Geografia 
 Canada
Bryson – centro abitato nel Quebec, Canada

 Stati Uniti d'America
Bryson – centro abitato del Texas
Bryson – comunità non incorporata del Missouri
Bryson – comunità non incorporata della California
Bryson City – centro abitato della Carolina del Nord

Altro 
 Bryson – singolo di NLE Choppa del 2020